Ez a lista a sorozatban gyártott, Európában is elérhető akkumulátoros elektromos autók listája. Csak azokat az autókat tartalmazza, amelyek kizárólag újratölthető akkumulátorokban tárolt energiát használnak.

Jegyzetek 

Autókkal kapcsolatos listák
Elektromos autók